Osoby o tym nazwisku:
 Adolf Hütter –  austriacki piłkarz i trener
 Cornelia Hütter – austriacka narciarka alpejska
 Julia Hütter – niemiecka lekkoatletka
 Ralf Hütter – niemiecki wokalistai klawiszowiec